levend vaccin
geïnactiveerd vaccin

Vaccin